Luvale peut désigner :
 une langue d’Afrique australe, le luvale ;
 un peuple d’Afrique australe, les Luvale.